NK Olimpija Daruvar
 ŠK Olimpija Karlovac
 NK Olimpija Ljubljana (1911. – 2005.)
 NK Olimpija Ljubljana (2005.)
 NK Olimpija Osijek